

Geografia 
Cape Girardeau
Contea di Cape Girardeau
Diocesi di Springfield-Cape Girardeau

Persone 
Emile Girardeau